

Geografia 
Italia

 Casetta, frazione di Bieno, nel Trentino-Alto Adige
 Casetta, frazione di Castelnuovo Berardenga, in Toscana
 Casetta, frazione di Piancastagnaio, in Toscana

Persone 
 Antonio Casetta –  imprenditore e produttore discografico italiano
 Belén Casetta – siepista, mezzofondista e ostacolista argentina
 Mario Casetta – arbitro di calcio italiano

Altro 
 Casetta – vitigno

Altri progetti